Ayrija Lerrnagagat' är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Ayrija Lerrnagagat' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Ayrija Lerrnagagat' är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Ayrija Lerrnagagat'. Runt Ayrija Lerrnagagat' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Chambarak,  kilometer norr om Ayrija Lerrnagagat'.

Trakten runt Ayrija Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre